El término Batalla de Belchite puede estar haciendo referencia a dos acontecimientos históricos:

 Batalla de Belchite de 1809, desarrollada durante la Guerra de la Independencia Española. Con victoria de las tropas francesas lideradas por Louis Suchet.
 Batalla de Belchite, desarrollada en 1937 durante la Guerra Civil Española, cuando los republicanos conquistaron la población.
 Toma de Belchite (1938), desarrollada durante la Guerra Civil Española, cuando las  tropas franquistas reconquistaron la población.